de Engelse naam voor het spelletje Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
 Dubbelspion (televisieserie), een Amerikaanse serie uit de jaren zestig, in het Engels I Spy geheten
 I Spy (film), een Amerikaanse film uit 2002
 I Spy (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma uit 2019
 I Spy (band), een Canadese punkband
 I Spy (Nederlandse band), een Nederlandse newwaveband